Михаи́л Никола́евич Вдо́вкин (10 октября 1953, д. Варламята, Кировская область) — советский российский шашист. Специализируется в игре по переписке в русские шашки. Заслуженный мастер спорта России, мастер спорта России (2002), гроссмейстер России по шашкам (2003), международный гроссмейстер ФМЖД, гроссмейстер СЛШИ (28.03.1996). Играет по переписке в системе Союза любителей шашечной игры. Серебряный призёр чемпионата мира (2000—2002, личное первенство), бронзовый призёр чемпионата мира (1997—1999), 4-кратный чемпион России в составе команды Лесного — все по переписке.

Инженер-программист, начальник бюро отдела программирования комбината «Электрохимприбор». Окончил механико-математический факультет Пермского государственного университета.

Проживает в г. Лесной.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 http://спорт-на-урале.рф/vidy-sporta/1306-kalendarj-znamenateljnyx-dat/oktyabrj/index.php?option=com_content&view=article&id=2339:vdovkin-mixail-nikolaevich&catid=14:persony-v&Itemid=110

Литература 
 Табатчиков В. Лесной — город спортивный. — Екатеринбург, 2001.
 Карякина О., Струганов В. Путешествие по Лесному. — Лесной: Объединение «КарСт», 2013.

Шашисты России
Выпускники механико-математического факультета Пермского государственного университета
Сотрудники «Электрохимприбора»